Lista 200 gmin w departamencie Alpy Górnej Prowansji we Francji.

Gminy we Francji